Colossus-Klasse bezeichnet:
 eine Klasse von Turmschiffen der Royal Navy, siehe Colossus-Klasse (1882)
 eine Klasse von Dreadnought-Schlachtschiffen der Royal Navy, siehe Colossus-Klasse (1910)
 eine Klasse von Leichten Flugzeugträgern der Royal Navy, siehe Colossus-Klasse (1943)